Лас Калаверас има више значења:

 Лас Калаверас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Калаверас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Калаверас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Калаверас, Ла Тинаха Колорада (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Калаверас (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лас Калаверас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Калаверас, Калавера (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Калаверас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калаверас, Ехидо Тенеститлан (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калаверас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Калаверас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Калаверас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Калаверас (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Калаверас, Ел Тапон дел Хариљал (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику